Rio Open 2024 er en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på røde grusbaner i Jockey Club Brasileiro i Rio de Janeiro, Brasilien i perioden . - . februar 2024. Det er den niende udgave af Rio Open siden den første turnering i 2014, og turneringen blev afviklet under navnet Rio Open presented by Claro på grund af et sponsorat fra Claro. Turneringen er en del af ATP Tour 2024 i kategorien ATP Tour 500.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ ?.???.???, hvilket var en stigning på ??? % i forhold til året før. Præmiesummen var fordelt som angivet nedenfor.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, der var fordelt på:
 ??? spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr.  20 (seks uger før turneringens start).
 ??? spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 ??? spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 ??? spillere, der var gået videre til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen som lucky loser (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. ??? af de 16 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 13 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 to par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 et par, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen i herredouble havde deltagelse af fire par, der spillede om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Eksterne henvisninger 
 Rio Open  
 ATP - Rio de Janeiro 2024 - Results

Noter 

2024
ATP Tour 2024